Ellen Travolta (née en 1940), actrice américaine ;
 Joey Travolta (né en 1950), acteur, réalisateur, producteur, scénariste, monteur et compositeur américain ;
 John Travolta (né en 1954), acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain ;
 Margaret Travolta (née en 1969), actrice américaine.